Jawa lahko pomeni:

 javansko ime za indonezijski otok Java
 pripadnik humanoidne vrste iz sveta Vojn zvezd, Jaw
 češki proizvajalec motorjev in motocilkov